Raner kan syfta på:

 Raner – namnet på folket i norra Bohuslän enligt den ostrogotiske historikern Jordanes på 550-talet, se Ranrike
 Raner (vender) – ett västslaviskt folk
 Raner – ett annat namn på guden Oden i fornnordisk mytologi, se Lista över namn på Oden